PAI Partners (ehemals Paribas Affaires Industrielles) ist eine französische Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in Paris und 7 internationalen Büros (darunter München).

Hintergrund 
Das Unternehmen entstand 2002 durch Management-Buy-out nach der Fusion von Paribas und der Banque Nationale de Paris (BNP). PAI war ursprünglich die Investment-Division der Paribas-Bank.

Die Investitionstätigkeit von PAI Partners besteht in der Übernahme von Unternehmen durch Leveraged Buyouts (LBOs), wobei der Schwerpunkt auf Transaktionen mit einem Wert zwischen 300 Mio. Euro und mehreren Milliarden Euro liegt.
Der derzeit jüngste Fonds, PAI Europe VI, mit einem Volumen von insgesamt 3,3 Mrd. Euro. wurde im März 2015 aufgelegt.
Beteiligungen in Deutschland sind bzw. waren u. a. FTE (erworben im Mai 2005 und verkauft im Mai 2013) und Xella (erworben im August 2008 und verkauft im Dezember 2016). 2019 übernimmt PAI Partners 89 % der Zahneins-Gruppe aus Hamburg, eine Gruppe zahnärztlicher medizinischer Versorgungszentren. Im Dezember 2020 übernimmt PAI den Facility-Management-Spezialisten Apleona von EQT für 1,6 Mrd. Euro.

Beteiligungen 

Aktive und teilweise wieder verkaufte Beteiligungen:

Weblinks 
 Website des Fonds (franz./engl.)

Einzelnachweise 

Private-Equity-Unternehmen
Gegründet 2002
Finanzdienstleister (Paris)